Zhongtai bezeichnet:

 Zhongtai (Lingtai) (中台镇), Großgemeinde im Kreis Lingtai in der chinesischen Provinz Gansu
 Zhongtai (Santai) (中太镇), Großgemeinde im Kreis Santai in der chinesischen Provinz Sichuan